Molekulska formula -{C22H26N2O5}- se može odnositi na:

 FV-100
 Vineridin